«Шэньчжэнь Авиаторс» (, ) — китайский баскетбольный клуб, выступающий в Южном дивизионе Китайской баскетбольной ассоциации. Представляет город Дунгуань, провинция Гуандун, КНР. Также встречается название «Шэньчжэнь Нью Сенчури Леопардс».

История 
Профессиональный баскетбольный клуб был основан в 2003 году, с 2004 года выступал в Национальной баскетбольной лиге. В дебютном сезоне стал чемпионом лиги и с 2005 года получил возможность выступать в Южной конференции Китайской баскетбольной ассоциации. В дебютном сезоне в КБА занял седьмое место и не принял участие в плей-офф. В сезоне 2007-08 годов впервые пришли победы над грандами китайского чемпионата — «Баи Рокетс» и «Гуандун Саузерн Тайгерс», а в итоге клуб занял пятое место, команда впервые приняла участие в плей-офф. В сезонах 2008, 2009 и 2011 годов команда доходила до полуфиналов. В сезоне 2010-11 годов команда заняла четвёртое место.

Текущий состав

Достижения 
 Чемпион Национальной баскетбольной лиги: 2005
 Полуфиналист Китайской баскетбольной ассоциации: 2008, 2009, 2011

Известные игроки 
  Ли Мухао
  Чжан Кай
  Рональд Рэндольф
  Маркус Хайслип
 / Джош Акогнон
 / Джексон Вроман

См. также 
 Китайская баскетбольная ассоциация

Примечания

Ссылки 
 Дунгуань Леопардс на сайте Sina.com 
 Дунгуань Леопардс на сайте asia-basket.com

Китайская баскетбольная ассоциация
Баскетбольные клубы Китая